Nuance (restaurant), een restaurant in Duffel, België
Nuance Communications, een Amerikaans softwarebedrijf